Pirken  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Pirken (Vilsbiburg, Gaindorf), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Gemarkung Gaindorf, Landkreis Landshut, Bayern
 Pirken (Vilsbiburg, Wolferding), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Gemarkung Wolferding, Landkreis Landshut, Bayern
 deutscher Name für Březenec, Ortsteil und eine Katastralgemeinde der Stadt Jirkov in Tschechien